Michel Levine peut désigner :
 Michel Levine, scénariste français ;
 Michel Michelet (1894-1995), compositeur de musiques de films et d'œuvres "classiques" d'origine russe, également connu en France comme Michel Lévine (ou Levine).